Giovanni Battista Brocchi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista Brocchi (Sänger) (um 1750–nach 1807), italienischer Opernsänger (Bass, Bariton) 
 Giovanni Battista Brocchi (Naturforscher) (1772–1826), italienischer Naturforscher und Dichter